Jméno a příjmení Jaroslav Žižka má více nositelů:

 Jaroslav z Trocnova († 1428 nebo 1437) –  bratr Jana Žižky
 Jaroslav Žižka (* 1951) – český politik
 Jaroslav Žižka (kulturista) (1857–1917) – český sportovec kulturista
 Jaroslav Žižka (historik) (* 1923) docent historie, publikace z oboru